«Форт-Росс» — название русской крепости Росс в Калифорнии, существовавшей с 1812 по 1841 годы.
 «Форт-Росс (Нунавут)» — фактория в Канаде, существовавшая в первой половине XX века.
 «Форт Росс (роман)» — роман российско-американского писателя Дмитрия Полетаева, вышедший в свет в 2010 году.
 «Форт Росс: В поисках приключений» — российский художественный фильм 2014 года режиссёра Юрия Мороза по роману «Форт Росс» и сценарию Дмитрия Полетаева.